Рома́но Ма́йер (; ) — швейцарский кёрлингист.

Играет на позиции второго.

Достижения 
 : бронза ().
 : серебро ().
 : золото (, , ), серебро (, , ).
 : бронза ().
 : золото (, ), бронза ().
 : бронза ().
 : золото (), серебро ().
 : золото (2015), бронза (2012, 2014). 
 Зимние юношеские Олимпийские игры: золото (2012, смешанная команда).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начал заниматься кёрлингом в 2004, в возрасте 9 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Curling World Cup»
 
 Team Yannick Schwaller | Grand Slam of Curling
 Curlingliga.ch | Romano Meier | Baden Regio

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу